La ligne U4 du métro de Vienne est l'une des cinq lignes du réseau métropolitain de Vienne en Autriche.

Histoire

Caractéristiques

Tracé

Stations et correspondances

Exploitation

Voir aussi

Articles connexes 
Ligne U1 du métro de Vienne
Ligne U2 du métro de Vienne
Ligne U3 du métro de Vienne
Ligne U6 du métro de Vienne

Notes et références

Liens externes